A Voszhod (oroszul: Восход, magyar jelentése: napfelkelte) utalhat az alábbiakra:

Technika
 Voszhod-program, szovjet űrkutatási program
 Voszhod, szovjet többszemélyes űrhajótípus
 Voszhod, szovjet hordozórakéta

Települések

Oroszország

Baskíria
 Voszhod, település Baskíria Belokataji járásában
 Voszhod, település Baskíria Miskinói járásában

Moszkvai terület
 Voszhod, zárt város (városi jellegű település) a Moszkvai területen

Ukrajna
 Voszhod, városi jellegű település a Krími Autonóm Köztársaság Jaltai Városi Tanácsának alárendeltségében
 Voszhod, falu a Krími Autonóm Köztársaság Krasznohvargyijszkei járásában
 Voszhod, falu a Zaporizzsjai terület Veszelei járásában
 Voszhod, falu a Donecki terület Jaszinuvatai járásában